Davidovac (gmina Kladovo) – wieś w Serbii, w okręgu borskim, w gminie Kladovo
 Davidovac (gmina Paraćin) – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w gminie Paraćin
 Davidovac (gmina Svrljig) – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Svrljig
 Davidovac (miasto Vranje) – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w mieście Vranje